Nohlen ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Nohlen (* 1939), deutscher Politikwissenschaftler
 Klaus Nohlen (* 1945), deutscher Bauforscher und Bauhistoriker

Siehe auch:
 Nolen